Iouri Vladimirovitch Zlov - en russe :  - et en anglais :  - (né le  à Irkoutsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 1992, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk. Il est membre du Lada Togliatti qui a remporté le championnat de Russie 1994, 1996, la Coupe MHL 1994 et la Coupe d'Europe 1996-1997. Il met un terme à sa carrière en 2001.

Trophées et honneurs personnels 
1997 : nommé dans l'équipe type de Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
|
| 1992-1993|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 22|| 4|| 3|| 7|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 16|| 6|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Lada Togliatti|| Superliga|| 29|| 8|| 9|| 17|| 18|| 12|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 47|| 16|| 15|| 31|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 31|| 17|| 17|| 34|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 40|| 16|| 16|| 32|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1998-1999|| CSK VVS Samara|| Superliga|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 30|| 6|| 12|| 18|| 6|| 7|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 33|| 3|| 14|| 17|| 12||5 || 3|| 3|| 6|| 4
|-
| rowspan=2| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 19|| 3|| 8|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga|| 4|| 4|| 3|| 7|| 2|| 12|| 3|| 1|| 4|| 2

Références

Voir aussi 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Irkoutsk
Naissance en août 1971
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur des Krylia Sovetov
Attaquant de hockey sur glace